Боровичи — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Является административным центром сельского поселения «Дубровенская волость».

География 
Расположена на берегах реки Удоха, в 28 км к северу от города Порхов, на автодороге  Лудони — Павы — Боровичи — Порхов.

Население

История 
В 1924—1927 годах Боровичи были центром Боровичской волости Порховского уезда Псковской губернии РСФСР, затем центром Боровичского сельсовета в составе Порховского района Псковского округа Ленинградской области, а с 23 августа 1944 года — в составе новообразованной Псковской области.

До 3 июня 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Демянской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района